Nair ist der Name:

 einer südindischen Kaste; siehe Nayar
eines Haarentfernungsprodukts von Church & Dwight

Nair ist der Familienname folgender Personen:

 Anaitha Nair (* 1984), indische Film- und Theaterschauspielerin sowie Sängerin
 CP Krishnan Nair (1922–2014), indischer Unternehmer
 Devan Nair (1923–2005), Politiker aus Singapur
 Dhanya Nair (* 1984), indische Badmintonspielerin
 G. Madhavan Nair (* 1943), indischer Raumfahrtfunktionär
 Kalamandalam Ramankutty Nair (1925–2013), indischer Tänzer
 Leena Nair, designierte Chefin des französischen Modeunternehmens Chanel   
 M. T. Vasudevan Nair (* 1933), indischer Schriftsteller
 Mavelikkara Velukkutty Nair (1926–2012), indischer Musiker
 Mira Nair (* 1957), indische Filmregisseurin
 P. K. Nair (1933–2016), indischer Filmarchivar
 Patrick Nair (1932–2017), indischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Meerut
 Preethi Nair (* 1971), britische Autorin indischer Herkunft
 Ramesh Nair (* 1975), deutscher Choreograph, Tänzer, Bühnendarsteller und Sänger indischer Herkunft
 V. M. Madhavan Nair (1919–2021), indischer Diplomat
 Varsha Nair (* 1957), indische Künstlerin

Siehe auch:

 Piz Nair